Jacques Destrées (1700-1788), écrivain français ;
 Charles Destrées (1834-1904), diplomate français.